

Самохвалово — село, Муромцевський район, Омська область
 Самохвалово — село, Шатровський район, Курганська область

Див. також 
 Самохвалове